Muster je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 108 oseb

Znani slovenski nosilci priimka

Ana Marija (Nanika) Muster Čenčur (*1941), nemcistka, prevajalka, slovničarka
Jože Muster (1894–1982), zdravnik
Jože Muster (1923–2023), metalurg
Miki Muster (1925–2018), animator, ilustrator, stripar, kipar, novinar in filmski režiser
Stane Muster (1925–?), domobranec, kulturni buditelj v Argentini

Znani tuji nosilci priimka 
 Thilo Muster (*1965), nemško-švicarski organist
 Thomas Muster (*1967), avstrijski teniški igralec

Glej tudi
 priimek Mustar
 priimka Muser in Musar

Zunanje povezave